Jocs Olímpics d'Estiu de 1900
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1924